Les Pirates de Malaisie (titre original : I pirati della Malesia) est un roman d'Emilio Salgari adapté deux fois au cinéma :
 Les Pirates de Malaisie est un film italien réalisé par Enrico Guazzoni en 1941 au cinéma.
 Les Pirates de Malaisie est un film italien réalisé par Umberto Lenzi en 1964 au cinéma.